Achi steht für:
 Achi (Arizona), Ort in Arizona in den Vereinigten Staaten.
 Achí (Kolumbien), eine Stadt im kolumbianischen Departamento de Bolívar.
 Achi (Nagano), ein Ort in der japanischen Präfektur Nagano.
 Achi (Enugu), ein Ort im nigerianischen Bundesstaat Enugu.
 Achi (Partei), politische Partei in Israel
 Achí, eine Maya-Ethnie in Guatemala
 Achí-Sprache, eine Maya-Sprache
 Rab'inal Achí, ein Trommeltanz der Achí-Maya

Achi ist der Familienname folgender Personen:
 Patrick Achi (* 1955), ivorischer Politiker

sowie der Name von:
 Achi no Omi, koreanischer Prinz

Achi ist der (Vor)name folgender Personen:
 Achi (Bauleiter), hoher Beamter am altägyptischen Hof
 Achi Brandt (* 1938), israelischer Mathematiker